Тарпе́я, Тарпейя () — римлянка, отрицательный персонаж римской мифологии. Является символом предательства родины и жадности. Возможно, была весталкой.

Легенда 
По преданию, была дочерью Спурия Тарпея, которому Ромул поручил оборону цитадели на Капитолийском холме во время войны с царём сабинян Титом Татием. Войско Татия не могло силой взять крепость. Тарпея предложила ночью открыть ворота, запросив «в уплату за предательство то, что они носят на левой руке». По версии Проперция, молодая девушка-весталка влюбилась во вражеского царя. Ворвавшись в город, Татий приказал не скупиться и первым снял золотой браслет с руки и вместе со щитом с силой бросил в девушку. Под валом массивных щитов предательница и погибла.

Плутарх пишет:

Тар­пея была доче­рью началь­ни­ка, и она сда­ла укреп­ле­ния саби­ня­нам, пре­льстив­шись золоты­ми запя­стья­ми, кото­рые увиде­ла на вра­гах, и попро­сив у них в упла­ту за пре­да­тель­ство то, что они носят на левой руке. Татий согласился, и, отво­рив ночью одни из ворот, она впу­сти­ла саби­нян. Види­мо, не оди­но­ки были и Анти­гон, гово­рив­ший, что любит тех, кто соби­ра­ет­ся пре­дать, но нена­видит тех, кто уже пре­дал, и Цезарь, ска­зав­ший по пово­ду фракийца Риметалка, что любит изме­ну, но нена­видит измен­ни­ка (…) Имен­но такое чув­ство испы­ты­вал и Татий к Тар­пее. Пом­ня об уго­во­ре, он при­ка­зал саби­ня­нам не поску­пить­ся для неё ничем из того, что у них на левой руке, и пер­вый, сняв вме­сте с браслетом и щит, бро­сил их в девуш­ку. Все после­до­ва­ли его при­ме­ру, и Тар­пея, засы­пан­ная золоты­ми укра­ше­ни­я­ми и заваленная щита­ми, погиб­ла под их тяже­стью.
После того, как Татий захватил Капитолийский холм, похищенные ранее сабинские женщины, уже жены римлян, уговорили Тита и Ромула примириться. Условием перемирия стал договор о совместном правлении Римом. Римляне и сабиняне объединились в единый народ. Луций Анней Флор так описывает эти и последующие события: «после того как вра­ги были впу­ще­ны в город, на самом фору­ме про­изо­шла столь жесто­кая бит­ва, что Ромул обра­тил­ся к Юпи­те­ру с моль­бой оста­но­вить бег­ство его вои­нов. Отсюда храм Юпи­те­ра Ста­то­ра. В кон­це кон­цов в ряды ярост­но сра­жаю­щих­ся, рас­пу­стив воло­сы, вторг­лись сами похи­щен­ные. Это при­ве­ло к миру и сою­зу с Тати­ем».

Тарпейская скала 
Согласно одной из версий была похоронена на месте смерти, на Тарпейской скале, получившей название по её имени. Есть версия, что название происходит от имени Луция Тарпея, которого сбросили оттуда за выступление против царя Ромула.

Плутарх пишет подробней: «По име­ни Тар­пеи, кото­рую погреб­ли там же, где она была уби­та, холм назы­вал­ся Тар­пей­ским вплоть до вре­мен царя Тарк­ви­ния, кото­рый посвя­тил его Юпи­те­ру. Остан­ки девуш­ки пере­нес­ли в дру­гое место, а имя её забы­ли. Толь­ко одна ска­ла на Капи­то­лии — та, с кото­рой свер­га­ли пре­ступ­ни­ков, до сих пор зовет­ся Тар­пей­ской». То есть название «Капитолийский холм» появилось только при 6-м царе, Сервии Туллии.

В. Ярхо в примечании пишет, что «Тарпея» — пер­во­на­чаль­ное назва­ние Капи­то­лийского холма, потом сузившееся до отдельного его утеса (в примечании к I Ватиканскому мифографу, который считает, что «Тарпея» — это вообще город, т. н. Рим).

Источники 
Подробно пишет об этом Плутарх (Ромул, 17-18). По его данным, отец Тарпеи позже тоже был осужден за изме­ну, «изоб­ли­чен­ный Рому­лом, как пишет Юба, ссы­ла­ясь на Галь­бу Суль­пи­ция». Параллельно Плутарх приводит другие фрагменты истории, некоторые из которых сам же сразу и опровергает. Например, он уточняет, что Капитолий оборонял караул под началом мужчины по имени Тарпей, «а не девуш­ки Тар­пеи, как гово­рят неко­то­рые писа­те­ли, ста­раю­щи­е­ся пред­ста­вить Рому­ла про­ста­ком». А вот другая накопившаяся у Плутарха информация, не входящая в классическую картину: «Сре­ди дру­гих рас­ска­зов о Тар­пее ни малей­ше­го дове­рия не вызы­ва­ет сооб­ще­ние, буд­то она была дочь сабин­ско­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го Татия, про­тив воли ста­ла супру­гою Рому­ла и, сде­лав то, о чём гово­рит­ся выше, была нака­за­на соб­ст­вен­ным отцом. Этот рас­сказ при­во­дит и Анти­гон. А поэт Симил вовсе мелет вздор, утвер­ждая, буд­то Тар­пея сда­ла Капи­то­лий не саби­ня­нам, а кель­там, влю­бив­шись в их царя». Плутарх приводит поэтические строки Симила, посвященные предательству и гибели Тарпеи (см. ниже).

История известна в пересказе Тита Ливия (I. 11. 6—9), который опирается на Фабия, Дионисия и Пизона, каждый из которых рассказывает об этом происшествии. Деталь, добавленная Ливием — предположение, что Тарпея просила золотые браслеты не из жадности, а пыталась обманом заставить сабинян отложить свое оружие, как только она их впустит. Ливий называет её «девой» (но не «весталкой»), однако традиционно римские историки исходили из того, что все-таки она была весталкой. Ливий пишет, что сабинский царь подкупил её золотом, когда «она как раз вышла за сте­ну за водою для свя­щен­но­дей­ст­вий».

Вариант Тита Ливия звучит так:

Саби­няне, кото­рых она впу­сти­ла, умерт­ви­ли её, зава­лив щита­ми, — то ли чтобы дума­ли, буд­то кре­пость взя­та силой, то ли ради при­ме­ра на буду­щее, чтобы никто и нико­гда не был верен пре­да­те­лю. При­бав­ля­ют ещё и бас­но­слов­ный рас­сказ: саби­няне, дескать, носи­ли на левой руке золотые, хоро­ше­го веса запя­стья и хоро­ше­го вида перст­ни с кам­ня­ми, и деви­ца выго­во­ри­ла для себя то, что у них на левой руке, а они и зава­ли­ли её вме­сто золота щита­ми. Неко­то­рые утвер­жда­ют, буд­то, про­ся у саби­нян то, что у них на левой руке, она дей­ст­ви­тель­но хоте­ла оста­вить их без щитов, но была запо­до­зре­на в ковар­стве и умерщ­вле­на тем, что при­чи­та­лось ей как награ­да.

Комментатор уточняет, что упомянутая Ливием вер­сия, пред­став­ля­ю­щая Тар­пею в бла­го­при­ят­ном све­те («неко­то­рые утвер­жда­ют»), при­над­ле­жит рим­ско­му исто­ри­ку II в. до н. э. Каль­пур­нию Пизо­ну.

Рассказ Варрона аналогичен тексту Ливия, но он прямо пишет, что она была весталкой — он добавляет эту деталь, опираясь на указания Плутарха, что одну из первых четырёх весталок звали «Тарпеей». Её принадлежность к числу весталок усугубляет проступок. Проперций (IV.4) развивает эту тему, говоря, что она не хранила целомудрие, и поэтому была жадна. Его произведение поэтическое, и оно рассказывает о любви девушки к царю Татию. При виде его, она от влюбленности роняет сосуд с водой, что является важной аллегорией.

Дионисий Галикарнасский разворачивает подробную картину: «По сооб­ще­ни­ям Фабия и Цин­ция, её охва­ти­ла страсть к коль­цам и брас­ле­там, кото­рые они носи­ли на левых руках и паль­цах. Ведь саби­няне укра­ша­лись тогда золо­том, будучи не менее пре­да­ны рос­ко­ши, чем тирре­ны. (…) она попро­си­ла, чтобы царь саби­нов при­шел к ней для пере­го­во­ров один, так как она соби­ра­ет­ся усло­вить­ся с ним о насущ­ном и важ­ном деле. Полу­чив такое изве­стие и рас­счи­ты­вая на пре­да­тель­ство, Таций при­шел в назна­чен­ное место, девуш­ка, подой­дя туда, заяви­ла, что её отец отлу­чил­ся ночью из укреп­ле­ния по како­му-то делу, а клю­чи от ворот хра­нят­ся у неё и она пере­даст им ночью кре­пость, потре­бо­вав в каче­стве пла­ты за пре­да­тель­ство то, что все саби­няне носят на левой руке. А когда Таций согла­сил­ся, она взя­ла с него клят­ву вер­но­сти и сама дала клят­ву в том, что не обманет, после чего, опре­де­лив место, куда долж­ны прий­ти саби­няне в наи­бо­лее укреп­лен­ной части и точ­ный час ночи, когда стра­жа наи­ме­нее бди­тель­на, воз­вра­ща­ет­ся втайне от тех, кто нахо­дил­ся в кре­по­сти». Потом писатель отмечает: «Итак, до это­го момен­та все рим­ские писа­те­ли пишут оди­на­ко­во, но о после­дую­щих собы­ти­ях рас­ска­зы­ва­ют по-раз­но­му. Ибо Пизон-цен­зо­рий, кое­го я упо­ми­нал рань­ше, утвер­ждал, что ночью Тар­пей­ей к Рому­лу был послан вест­ник, чтобы сооб­щить ему о заклю­чен­ных ею согла­ше­ни­ях с саби­ня­на­ми, что она, дескать, хочет выма­нить у них щиты, вос­поль­зо­вав­шись дву­смыс­лен­но­стью её пред­ло­же­ния. И она попро­си­ла Рому­ла отпра­вить ночью отряд для уси­ле­ния кре­по­сти, дабы лег­ко захва­тить лишен­ных щитов непри­я­те­лей со сво­им пред­во­ди­те­лем. Но вест­ник, пере­бе­жав к сабин­ско­му вождю, выдал замы­сел Тар­пейи. При­вер­жен­цы же Фабия и Цин­ция гово­рят, что ниче­го подоб­но­го не было, но утвер­жда­ют, что девуш­ка соблю­ла пре­да­тель­ский дого­вор. А о том, что было потом, все сно­ва сооб­ща­ют соглас­но». Далее Дионисий размышляет о противоречиях в рассказах римских историков: «Ведь Тар­пейю сочли достой­ной погре­бе­ния там, где она погиб­ла, на самом свя­щен­ном хол­ме горо­да, и рим­ляне еже­год­но совер­ша­ют в её честь воз­ли­я­ния — я повто­ряю ска­зан­ное Пизо­ном, — и ниче­го из это­го ей не пола­га­лось бы, если б она умер­ла, пре­дав роди­ну вра­гам, ни со сто­ро­ны пре­дан­ных ею, ни со сто­ро­ны убив­ших её, и со вре­ме­нем остан­ки её были бы выко­па­ны и выбро­ше­ны вон от ужа­са и отвра­ще­ния в назида­ние тем, кто посмел бы совер­шить нечто подоб­ное».

Исторический анализ 
А. В. Коптев, пытаясь реконструировать династические связи между ранними царскими родами разных племен, живших в этой местности, пишет, что «она была вестал­кой, что для этой эпо­хи явля­ет­ся ука­за­ни­ем на её при­над­леж­ность к цар­ско­му ген­тиль­но­му кол­лек­ти­ву. Овидий назы­вал Тар­пею Сатур­но­вой доче­рью». Он уточняет: «Капи­то­лий имел две вер­ши­ны, и если на одной из них нахо­ди­лась Цени­на, то на дру­гой, Тар­пей­ской ска­ле, воз­мож­но, нахо­ди­лась ещё одна сабин­ская кре­пость. Овидий раз­ли­чал на Капи­то­лии свя­ти­ли­ще Нумы и Юпи­те­ро­ву кре­пость (Fas­ti II, 69—70). „Пре­да­тель­ство“ Тар­пеи, в таком слу­чае, как пред­став­ля­ет­ся, состо­я­ло в том, что вме­сто обе­щан­но­го преж­де брач­но­го сою­за с аль­бан­ца­ми или пала­тин­ца­ми Тар­пеи заклю­чи­ли союз с саби­на­ми». Тут он кстати вспоминает данные, которые приводит Плутарх как ложные, что Тарпея была доче­рью Тита Тация и ста­ла женой Рому­ла. По его реконструкции, с её смертью «пре­рва­лась сакраль­ная связь сабин­ско­го и рим­ско­го (или аль­бан­ско­го) цар­ских лини­джей».

В искусстве

В поэзии 
Два четверостишия Симила, который считал, что Тарпея предала город кельтам, известны по цитированию Плутархом:
Древ­ле Тар­пея жила на кру­тых Капи­то­лия ска­лах;
Гибель она при­нес­ла креп­ко­го Рима сте­нам.
Брач­ное ложе она разде­лить со вла­ды­кою кель­тов
Страст­но желая, вра­гу город род­ной пре­да­ла. (…)

Бойи уби­ли её, и бес­чис­лен­ных кель­тов дру­жи­ны
Там же, за Падом рекой, тело её погреб­ли.
Бро­си­ли кучу щитов на неё их отваж­ные руки,
Девы-пре­ступ­ни­цы труп пыш­ным над­гро­бьем закрыв.

Проперций посвящяет любви весталки Тарпеи к сабинскому царю Тацию элегию. (кн. IV, элегия 4).

Овидий упоминает её в «Фастах» (I, 261—262) (пер. Ф. А. Петровского):
Как сто­ро­жи­ха, пре­льстясь саби­нов запя­стья­ми, в кре­пость
Им пока­за­ла про­ход и про­ве­ла их тай­ком.
А также в «Любовных элегиях» (I, X, 49-50) (пер. С. В. Шервинского):
Мно­го ли жри­це свя­той помог­ли запя­стья саби­нян,
Если тяже­лым щитом голо­ву сплю­щи­ли ей?
И более подробно в «Метаморфозах» (пер. С. В. Шервинского):
Но с ним стар­ши­ны саби­нов и Таций
Нача­ли брань; и, в кре­пость открыв им доступ, Тар­пейя
Долж­ную казнь при­ня­ла, раздав­ле­на грудой ору­жья.

Монеты 
Мифологический сюжет, связанный с Тарпеей, поместили на несколько монетных типов, в том числе денарии Октавиана Августа и других монетах.

Библиография

Источники 
 Аврелий Виктор. О знаменитых людях. 2.
 Валерий Максим, Facta et dicta memorabilia 9, 6, 1
 Дион Кассий, fr. 4,12
 
 Луций Анней Флор, Эпитомы I. 1. 12
 
 Проперций, 4, 4

Литература 
 
 
 
 
 WELCH, TARA S. Tarpeia: Workings of a Roman Myth. Ohio State University Press, 2015.
 Boyd, Barbara Weiden. “Tarpeia's Tomb: A Note on Propertius 4.4.” The American Journal of Philology, vol. 105, no. 1, 1984, pp. 85–86.
 Janan, Micaela. “‘Beyond Good and Evil’: Tarpeia and Philosophy in the Feminine.” The Classical World, vol. 92, no. 5, 1999, pp. 429–443.
 Lenka Vacinová. The Punishment of Tarpeia and Its Possible Iconographic Inspiration. October 2017AUC PHILOLOGICA 2017(2):43-55

Примечания 

Героини римских мифов
Весталки